Пиједра Верде има више значења:

 Пиједра Верде (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Верде (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Верде (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику